Ири́на Во́лкова:
 Волкова, Ирина Владимировна (род. 1961) — советская актриса.
 Волкова, Ирина Ивановна (род. 1959) — российский литературовед, доктор филологических наук, доцент кафедры массовых коммуникаций РУДН.
 Волкова, Ирина Леонидовна (род. 1977) — российский кинорежиссёр, сценарист и монтажёр.
 Примечания